Краснодарский край по состоянию на 1 января 2021 года включает 1765 населённых пунктов, в том числе:
 40 городских населённых пунктов (в списке выделены оранжевым цветом), cреди которых:
 26 городов,
 14 посёлков городского типа (пгт, включая Сириус и Дагомыс),
 1725 сельских населённых пунктов.

Населённые пункты в списках распределены по административно-территориальным единицам в рамках административно-территориального устройства края: 15 городам, не включённым в административые районы (соответствуют категории городам краевого подчинения), 1 посёлку городского типа, не включённому в административный район (соответствует категории посёлок городского типа краевого подчинения, образует федеральную территорию) и 38 районам (в рамках организации местного самоуправления (муниципального устройства) им соответствуют 8 городских округов и 37 муниципальных районов).

Численность населения сельских населённых пунктов приведена по данным переписи населения 2010 года, городских населённых пунктов (городов и пгт) — по оценке на 1 января  года.

Города, не включённые в административные районы

город Краснодар (ГО)

город Анапа 

С точки зрения муниципального устройства на территории города Анапы и Анапского района образован городской округ город-курорт Анапа.

город Армавир (ГО)

город Белореченск 

С точки зрения муниципального устройства на территории города Белореченска и Белореченского района образован Белореченский муниципальный район.

город-курорт Геленджик (ГО)

город Горячий Ключ (ГО)

город Ейск 

С точки зрения муниципального устройства на территории города Ейска и Ейского района образован Ейский муниципальный район.

город Кропоткин 

С точки зрения муниципального устройства на территории города Кропоткина и Кавказского района образован Кавказский муниципальный район.

город Крымск 

С точки зрения муниципального устройства на территории города Крымска и Крымского района образован Крымский муниципальный район.

город Лабинск 

С точки зрения муниципального устройства на территории города Лабинска и Лабинского района образован Лабинский муниципальный район.

город Новороссийск (ГО)

город Славянск-на-Кубани 

С точки зрения муниципального устройства на территории города Славянска-на-Кубани и Славянского района образован Славянский муниципальный район.

город-курорт Сочи (ГО)

город Тихорецк 

С точки зрения муниципального устройства на территории города Тихорецка и Тихорецкого района образован Тихорецкий муниципальный район.

город Туапсе 

С точки зрения муниципального устройства на территории города Туапсе и Туапсинского района образован Туапсинский муниципальный район.

Посёлок городского типа, образующий федеральную территорию

Сириус (ГО)

Районы

Абинский

Анапский 

С точки зрения муниципального устройства на территории Анапского района и города Анапы образован городской округ город-курорт Анапа.

Апшеронский

Белоглинский

Белореченский 

С точки зрения муниципального устройства на территории Белореченского района и города Белореченска образован Белореченский муниципальный район.

Брюховецкий

Выселковский

Гулькевичский

Динской

Ейский 

С точки зрения муниципального устройства на территории Ейского района и города Ейска образован Ейский муниципальный район.

Кавказский 

С точки зрения муниципального устройства на территории Кавказского района и города Кропоткина образован Кавказский муниципальный район.

Калининский

Каневской

Кореновский

Красноармейский

Крыловский

Крымский 

С точки зрения муниципального устройства на территории Крымского района и города Крымска образован Крымский муниципальный район.

Курганинский

Кущёвский

Лабинский 

С точки зрения муниципального устройства на территории Лабинского района и города Лабинска образован Лабинский муниципальный район.

Ленинградский

Мостовский

Новокубанский

Новопокровский

Отрадненский

Павловский

Приморско-Ахтарский

Северский

Славянский 

С точки зрения муниципального устройства на территории Славянского района и города Славянска-на-Кубани образован Славянский муниципальный район.

Староминский

Тбилисский

Темрюкский

Тимашёвский

Тихорецкий 

С точки зрения муниципального устройства на территории Тихорецкого района и города Тихорецка образован Тихорецкий муниципальный район.

Туапсинский 

С точки зрения муниципального устройства на территории Туапсинского района и города Туапсе образован Туапсинский муниципальный район.

Успенский

Усть-Лабинский

Щербиновский

См. также 
 Административное деление Краснодарского края
 Городские населённые пункты Краснодарского края
 Сельские и поселковые округа Краснодарского края

Примечания 

Краснодар